Machang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Machang (socken i Kina, Anhui), 
 Machang (socken i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar